Berntsen ist der Familienname folgender Personen:
 Aage Berntsen (1885–1952), dänischer Fechter
 Anne-Lise Berntsen (1943–2012), norwegische Opernsängerin
 Bjarne Berntsen (* 1956), norwegischer Fußballspieler und -trainer
 Bjørn Tore Berntsen (* 1965), norwegischer Biathlet
 Carl Berntsen (1913–2004), dänischer Segler
 Daniel Berntsen (* 1993), norwegischer Fußballspieler
 Einar Berntsen (1891–1965), norwegischer Segler 
 Espen Berntsen (* 1967), norwegischer Fußballschiedsrichter
 Gunnar Berntsen (* 1977), deutscher Fußballtorhüter
 Hedda Berntsen (* 1976), norwegische Skirennläuferin
 Ingrid Berntsen (* 1978), norwegische Freestlye-Skiläuferin
 Jack Berntsen (1940–2010), norwegischer Philologe und Sänger
 Jostein Berntsen (* 1943), norwegischer Politiker
 Klaus Berntsen (1844–1927), dänischer Politiker und Premierminister
 Mathias Berntsen (* 1996), norwegischer Beachvolleyballspieler
 Merita Berntsen (* 1969), norwegische Beachvolleyballspielerin
 Ole Berntsen (1915–1996), dänischer Segler
 Oluf Berntsen (1891–1987), dänischer Fechter
 Øyvind Berntsen (* 1962), norwegischer Badmintonspieler
 Simen Berntsen (* 1976), norwegischer Skispringer
 Thomas Berntsen (* 1970), norwegischer Fußballspieler
 Thorbjørn Berntsen (* 1935), norwegischer Politiker
 Tommy Berntsen (* 1973), norwegischer Fußballspieler
 William Berntsen (1912–1994), dänischer Segler
Weiteres:
 Berntsen Ridge, Gebirgskamm in Südgeorgien

Siehe auch:
 Berndsen
 Bernzen
 Bernsen
 Berntsson
 Berentsen
 Berentzen